Геннадий Сергеевич Кабасин (24 июля 1937, совхоз Ульяновский, Саратовская область, РСФСР, СССР — 15 мая 2016, Москва, Российская Федерация) — советский партийный и государственный деятель, председатель Воронежского областного Совета народных депутатов (1990), первый секретарь Воронежского областного комитета КПСС (1987—1990).

Биография 

Работал секретарём училища механизации сельского хозяйства (с. Елань Салтыковского района), разнорабочим. В 1960 году окончил Воронежский зооветеринарный институт. В том же году вступил в ряды КПСС.

Продолжил свою трудовую деятельность в Воронежской области в Панинском районе. Работал главным зоотехником опытно-показательного хозяйства Госплемзавода «Тойда». С 1963 года занял пост секретаря парторганизации КПСС Госплемзавода «Тойда». Вскоре стал инспектором-парторганизатором парткома КПСС Панинского территориального производственного колхозно-совхозного управления. С 1963 по 1964 год — инструктор отдела партийных органов Воронежского сельского областного комитета КПСС. В 1964—1965 годах — заместитель секретаря парткома КПСС Панинского территориального производственного колхозно-совхозного управления.

Партийно-государственная деятельность 
С 1965 по 1970 годы — второй секретарь Панинского районного комитета КПСС. В 1967 году окончил заочную аспирантуру при Воронежском сельскохозяйственном институте. Кандидат экономических наук. 

В 1970 году был избран первым секретарём Панинского районного комитета КПСС. В 1978 году был переведён в Москву инструктором сельскохозяйственного отдела ЦК КПСС. С 1979 по 1984 год — секретарь Брянского областного комитета КПСС, затем с 1984 по 1985 год — второй секретарь Брянского обкома КПСС. С 1985 по 1986 год — инспектор ЦК КПСС, с 1986 по 1987 год — заместитель заведующего отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС.

C января 1987 по июнь 1990 года — первый секретарь Воронежского областного комитета КПСС, одновременно с марта по ноябрь 1990 года являлся председателем Воронежского областного Совета народных депутатов.

Член Центральной ревизионной комиссии КПСС (1986—1990). Народный депутат СССР (1989—1991).

Награды 

 два ордена «Знак Почёта» (1966, 1971)
 медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970)
 орден Ленина (1973)
 орден Трудового Красного Знамени (1976)
 орден Октябрьской Революции (1987)
 медаль «За преобразование Нечерноземья РСФСР»
 медаль «За заслуги перед Панинским районом» (2012).

Примечания

Ссылки 
 
 

Википедия:Биографии современников
Выпускники Воронежского зооветеринарного института
Вторые секретари Брянского обкома КПСС
Первые секретари Воронежского обкома КПСС
Народные депутаты СССР от округов РСФСР
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Члены КПРФ
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Инспекторы ЦК КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС